Тараков — славянская фамилия:
 Тараков, Александр Юрьевич (род. 1961) — казахстанский журналист.
 Тараков, Дмитрий Архипович (1932—2013) — завкафедрой летательных аппаратов Аэрокосмического института ОГУ, консультант при дирекции.
 Тараков, Лев Юрьевич (род. 1966) — казахстанский журналист, общественный деятель.